Atlantic City, città del New Jersey, negli Stati Uniti
Atlantic City, città del Wyoming, negli Stati Uniti
Atlantic City, USA, film del 1980 di Louis Malle
Atlantic City, singolo del 1982 di Bruce Springsteen tratto dall'album Nebraska